La casa dei sogni – raccolta di racconti di Agatha Christie
La casa dei sogni (The Architect) – film del 2016 diretto da Jonathan Parker